Дагари (дагара, дагааре, догаари, дагааба) — язык народа дагари. Распространён на юге Буркина-Фасо и севере Ганы.

Относится к западной подгруппе оти-вольтийской группы северной подветви центральной ветви языков гур нигеро-конголезской языковой семьи. На языке дагари говорит около 1,1 млн человек, из них около 700 тыс. в Гане и около 400 тыс. в Буркина-Фасо.

Письменность для дагари Верхней Вольты была разработана французскими миссионерами в 1950-е годы. В 1970-е годы в независимой Верхней Вольте алфавит дагари был переработан и официально утверждён. В 1998 году этот алфавит был пересмотрен. В Гане алфавит для дагари был разработан в 1976 году и пересмотрен в 1982 году.

Низкий тон в письменности дагари Буркина-Фасо обозначается грависом, а высокий — акутом. Назализация обозначается тильдой.

Примечания 

Языки гур
Языки Ганы
Языки Буркина-Фасо